Der Begriff Riesenbock ist eine andere Bezeichnung für:

 den Großen Eichenbock (Cerambyx cerdo)
 den Riesenbockkäfer (Titanus giganteus)